

Persone
 Anne McClain (1979) – astronauta e militare statunitense
 Charly McClain, propr. Charlotte Denise McClain (1956) – cantante statunitense
 China Anne McClain (1998) cantante, attrice e musicista statunitense
 Dave McClain (1965) – batterista statunitense
 Dwayne McClain (1963) – ex cestista statunitense
 Jameel McClain (1985) – giocatore di football americano statunitense
 Katrina McClain, coniugata Johnson (1965) – ex cestista statunitense
 Kevin McClain (1996) – cestista statunitense con cittadinanza tedesca
 Le'Ron McClain (1984) – ex giocatore di football americano statunitense
 Lisa McClain, nata Iovannisci (1966) – politica statunitense
 Rolando McClain (1989) – giocatore di football americano statunitense
 Sean McClain (1975) – schermidore statunitense
 Thaddeus McClain (1876-1935) – lunghista, velocista, ostacolista e siepista statunitense
 Ted McClain (1946) – ex cestista statunitense
 Terrell McClain (1988) – giocatore di football americano statunitense

Altro
 Contea di McClain (McClain County) – contea dello Stato dell'Oklahoma, negli Stati Uniti
 La legge di McClain (McClain's Law) – serie televisiva poliziesca statunitense